Мария Брабантска () от херцогство Брабант може да се отнася за:

 Мария Брабантска (1190–1260), дъщеря на херцог Хайнрих I от Брабант, съпруга на император Ото IV
 Мария Брабантска (1226–1256), дъщеря на херцог Хайнрих II от Брабант, съпруга на херцог Лудвиг II
 Мария Брабантска (Франция) (1260–1321), дъщеря на херцог Хайнрих III от Брабант, съпруга на крал Филип III от Франция
 Мария Брабантска (Савоя) (ок. 1278–ок. 1338), дъщеря на херцог Йохан I от Брабант, съпруга на граф Амадей V от Савоя, майка на византийската императрица Анна Савойска
 Мария Брабантска (1325–1399), дъщеря на херцог Йохан III от Брабант, съпруга на херцог Райналд III от Гелдерн